

Geografia
 Colombia
 Florencia – capoluogo del dipartimento di Caquetá
 Florencia – comune del dipartimento di Cauca
 Costa Rica
 Florencia – distretto del cantone di San Carlos
 Cuba
 Florencia – comune della provincia di Ciego de Ávila

Onomastica
 Florencia – forma spagnola del nome proprio di persona Fiorenza

Altro
 Florencia – nome alternativo della protagonista della serie Floricienta
 Florencia – nave traghetto italiana

Altri progetti